Arnaud Desplechin (n. 1960) – regista e sceneggiatore francese
 Édouard Desplechin (1802-1871) – scenografo francese
 Fabrice Desplechin (n. 1963) – attore francese
 Marie Desplechin (n. 1959) – scrittrice francese
 Raphaëlle Valbrune-Desplechin (n. 1963) – sceneggiatrice francese